Ниже представлен список глав правительств Эфиопии с момента учреждения поста главного министра Эфиопской империи (1909). В 1943 году должность была переименована и с тех пор называется премьер-министр Эфиопии.

Начиная с 1909 года в стране было 3 главных министра и 11 премьер-министров (при том, что один из них был и главным министром, и премьер-министром). Таким образом, в общей сложности 15 человек возглавляли эфиопское правительство.

{|class=wikitable
! №
! Портрет
! Имя
! Пребывание в должности
! Партия
! Примечания
|-
|colspan="6" align="center" bgcolor=#FFFFCC| Эфиопская империя (до 1974)
|-
| 1.
| 
| Хабте Гиоргис Динагде
| 1909 — 12 декабря 1926
|align="center"| 
|
|-
| 2.
| 
| Тэфэри Мэконнын
| 1927 — 1 мая 1936
|align="center"| 
| Со 2 апреля 1930 года — император Хайле Селассие.
|-
| 3.
|
| Wolde Tzaddick
| 1 мая 1936 — 14 мая 1942
|align="center"| 
|
|-
| 4.
| 
| Мэконнын Эндалькачоу
| 14 мая 1942 — 27 ноября 1957
|align="center"| 
|
|-
| 5.
| 
| Арегаи Абебе
| 27 ноября 1957 — 17 декабря 1960
|align="center"| 
| Убит во время попытки переворота (1960).
|-
| —
| 
| Имру Хайле Селассие
| 14—17 декабря 1960
|align="center"| 
| 
|-
| 6.
| 
| :en:Aklilu Habte-Wold
| 17 апреля 1961 — 1 марта 1974
|align="center"| 
|
|-
| 7.
| 
| 
| 1 марта — 22 июля 1974
|align="center"| 
| Сын Мэконнына Эндалькачоу.
|-
| 8.
| 
| 
| 3 августа — 12 сентября 1974
|align="center"| 
| Сын Имру Хайле Селассие.
|-
|colspan="6" align="center" bgcolor=#FFFFCC| Временный военно-административный совет (1974—1987)
|-
|colspan="6" align="center"| пост главы правительства был упразднён
|-
|colspan="6" align="center" bgcolor=#FFFFCC| Народно-Демократическая Республика Эфиопия (1987—1991)
|-
| 9.
|
| Фикре Селассие Вогдересс
| 10 сентября 1987 — 8 ноября 1989
|align="center"| РПЭ
|
|-
| —
|
| 
| 8 ноября 1989 — 26 апреля 1991
|align="center"| РПЭ
| 
|-
| —
|
| Тесфайе Динка
| 26 апреля 1991 — 27 мая 1991
|align="center"| РПЭ
| 
|-
|colspan="6" align="center" bgcolor=#FFFFCC|  (1991—1995)
|-
| —
|
| Тесфайе Динка
| 27 мая 1991 — 6 июня 1991
|align="center"|
| 
|-
| —
| 
| Тамират Лайне
| 6 июня 1991 — 22 августа 1995
|align="center"|  (РДФЭН)
| 
|-
|colspan="6" align="center" bgcolor=#FFFFCC| Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
|-
| 10.
| 
| Мелес Зенауи
| 22 августа 1995 — 20 августа 2012
|align="center"| НФОТ (РДФЭН)
|
|-
| 11.
| 
| Хайлемариам Десалень
| 20 августа 2012 — 2 апреля 2018
|align="center"| ЮЭНДД (РДФЭН)
| до 21 сентября 2012 —  с 15 февраля 2018 — 
|-
| 12.
| 
| Абий Ахмед Али
| 2 апреля 2018 — 
|align="center"| ДПО (РДФЭН)
|
|}

См. также 
 История Эфиопии
 Список императоров Эфиопии
 Список президентов Эфиопии

Примечания 

Эфиопия
Политика Эфиопии